El nombre de Iglesia de Santa Ana y San Joaquín o Iglesia de San Joaquín y Santa Ana es el nombre de varios edificios de la iglesia católica nombrados en honor a Santa Ana y a San Joaquín, padres de María (madre de Jesús de Nazaret).

Israel 
Iglesia de Santa Ana y San Joaquín, iglesia de la localidad de Zippori, cerca de Jerusalén, localidad en la que según la fe católica nacieron los santos de la advocación.

España 
Iglesia de Santa Ana y San Joaquín, iglesia católica en la localidad de Cañada Rosal, Sevilla.
Iglesia de Santa Ana y San Joaquín, iglesia católica en la ciudad de Málaga.
Iglesia de Santa Ana y San Joaquín, iglesia católica en la localidad de Segorbe, Castellón.
Iglesia de Santa Ana y San Joaquín, iglesia católica en la ciudad de Valladolid.

Italia 
Iglesia de Santa Ana y San Joaquín, iglesia católica en la ciudad de Roma.
Iglesia de Santa Ana y San Joaquín, iglesia católica en la ciudad de Cesena.

República checa 
Iglesia de Santa Ana y San Joaquín, iglesia en la ciudad de Jáchymov.

Polonia 
Iglesia de Santa Ana y San Joaquín, iglesia en la ciudad de Volodímir-Volinski.